Нейл — английская фамилия (Nail, Neile, Neil, Neill), иногда имя. Известные носители фамилии:

 Нейл, Джимми (Nail, род. 1954) — британский певец, композитор, актёр, музыкант, продюсер, писатель.
 Нейл, Пол (Neile, 1613—1686) — английский астроном и политик.
 Нейл, Саймон (Neil, род. 1979) — шотландский певец и гитарист.
 Нейл, Томас (Neill, 1826—1885) — американский кадровый военный.
 Нейл, Уильям (Neile, 1637—1670) — английский математик.

См. также 
 Парабола Нейла
 Уистлер, Джеймс Эббот Мак-Нейл (McNeill, 1834—1903) — англо-американский художник.
 Нейл-арт